Descalzi (cognome) – cognome italiano
Carlos Herrera Descalzi – ingegnere e politico peruviano (1945–) 
Cayetano Descalzi (o Gaetano Descalzi) – pittore italo-argentino (1809-1886) 
Claudio Descalzi – dirigente d'azienda milanese, amministratore delegato di Eni (1955–) 
Giuseppe Gaetano Descalzi – ebanista chiavarese (1767-1855)
Leonardo Torres Descalzi – attore peruviano (1939–)
Nicolás Descalzi – esploratore italo-argentino dal s. XIX
Ricardo Descalzi del Castillo – medico e scrittore ecuadoriano (1912-1990)

Pagine correlate
De Scalzi